Paul Schellekens (ambtenaar), directeur van het Kabinet der Koningin
Paul Schellekens (architect)
Paul Schellekens (regisseur)